Natalin bezeichnet Orte in Polen und der Ukraine:

Orte in der Woiwodschaft Lublin:
 Natalin, ein Dorf der Gmina Adamów im Powiat Łukowski
 Natalin, ein Dorf der Gmina Annopol im Powiat Kraśnicki
 Natalin, eine Kolonia  der Gmina Jastków im Powiat Lubelski
 Natalin, ein Dorf der Gmina Kamień im Powiat Chełmski
 Natalin, ein Dorf der Gmina Michów im Powiat Lubartowski
 Natalin, ein Dorf der Gmina Urzędów im Powiat Kraśnicki

Orte in der Woiwodschaft Masowien:
 Natalin, ein Dorf der Gmina Pniewy im Powiat Grójecki
 Natalin, ein Dorf der Gmina Wyszków im Powiat Wyszkowski
 Natalin, ein Dorf der Gmina Zakrzew im Powiat Radomski

Ort in der Ukraine
 Natalin, der russische Name des Dorfs Natalyn im Rajon Horochiw, Oblast Wolyn